Elphinstone ist der Name folgender Orte:

 Elphinstone (Australien)
 Elphinstone (Kanada)
 Elphinstone (Schottland)
 Elphinstone-Riff im Roten Meer

Elphinstone ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Elphinstone (1801–88), de jure 8. Baronet Elphinstone of Logie, Kolonialbeamter in Bombay

 George Elphinstone, 1. Viscount Keith (1746–1823), britischer Admiral

 Keith Elphinstone (1865–1941), schottischer Elektro- und Maschinenbauingenieur
 Margaret Elphinstone (* 1948), schottische Schriftstellerin
 Mountstuart Elphinstone (1779–1859), schottischer Diplomat, Verwaltungsbeamter und Geschichtsschreiber in Indien
 Wilhelm Elphinstone (1431–1514), schottischer Staatsmann und Bischof von Aberdeen
 William George Keith Elphinstone (1782–1842), britischer Generalmajor